Mistrzostwa Słowacji w piłce nożnej plażowej 2018 (słow. Majstrovstvá Slovenskej republiky v plážovom futbale 2018) – turniej piłki nożnej plażowej, który odbył się 28 lipca 2018 roku w Zwoleniu. Organizatorem byli Plážový futbal Slovensko oraz Słowacki Związek Piłki Nożnej. W tym turnieju został wyłoniony Mistrz Słowacji na rok 2018. Na turnieju zostało rozegranych 10 meczów, zagrały cztery zespoły. 

Drużyna BSC Hustý'' zdobyła tytuł Mistrza Słowacji.

 Wyniki 
 Faza grupowa 

 Tabela 
Legenda do tabeli:
 Zwyc. – zwycięstwa
 Por. – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

 Faza pucharowa 

 Klasyfikacja końcowa 

 Mistrzowie Słowacji 

 Nagrody indywidualne Najlepszy zawodnik turnieju: Filip Vyhnal (BSC Hustý)Król strzelców: Filip Vyhnal (BSC Hustý)Najlepszy bramkarz:''' Bartłomiej Stolarz (BSC Hustý)

Linki zewnętrzne 
 Ogłoszenie turnieju 
 Wyniki turnieju 

Mistrzostwa Słowacji w piłce nożnej plażowej mężczyzn
2018 na Słowacji
2018 w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie na Słowacji
Zwoleń (Słowacja)